Сжи́женный газ — газ (вещество в обычных условиях, то есть при нормальной температуре и при нормальном атмосферном давлении), который при некоторых условиях может превращаться в жидкость.

 Следует выделить:
 Некоторые газы можно превратить в жидкость, только охлаждая их, причём, до очень низкой температуры:
 жидкий кислород;
 жидкий воздух;
 жидкий водород,
 жидкий азот,
 метан;
 фтор;
 жидкий гелий и другие инертные газы.
 Многие вещества при нормальной температуре и нормальном атмосферном давлении находятся в газообразном состоянии, а при повышенном давлении (и при нормальной температуре) они переходят в жидкое состояние. Например, к таким газам относятся: аммиак, хлор, углекислый газ, закись азота, фреоны и другие.

В качестве топлива используются:

 Сжиженный природный газ, в основном метан, — переходит в жидкое состояние только при охлаждении.
 Сжиженные углеводородные газы, как правило, пропан-бутановая смесь, — переходят в жидкое состояние при повышении давления.